Ла Мисион Вијеха има више значења:

 Ла Мисион Вијеха (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Мисион Вијеха (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику